Натуральне число 176
 176 рік до нашої ери
 176 рік нашої ери